El término acerina o Acerina puede referirse:

 al pez Gymnocephalus cernuus de agua dulce;
 al antropónimo Acerina atribuido a una aborigen de la isla de La Palma;
 a una canción con este título del grupo Taller, escrita por Pedro Guerra, que habla sobre la princesa Acerina;
 al grupo musical mexicano Acerina y su danzonera;
 al timbalero cubano Acerina;
 a la hematita especular, un mineral de color gris oscuro y aspecto metálico usado en joyería.